Jacques Sadoul (1881-1956) - politico e scrittore francese, tra i fondatori dell'Internazionale Comunista
 Jacques Sadoul (1934-2013) - scrittore e curatore editoriale francese